Doin' It (LL Cool J) - single
 Doin' It (Liberty X) - single
 Doing It (Charli XCX) - single
 Doin' It (Big Boi) - single